Acacias / Embajadores verbindt twee metrostations in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het is onderdeel van de Metro van Madrid. Langs het station rijden lijn 3 en 5. Ook de Cercanías rijdt langs het station vanaf het speciale station Embajadores

Geschiedenis 
In 1936 werd het station geopend voor metrolijn 3. Toen reed de lijn nog tussen Sol en Embajadores. In 1968 kwam lijn 5 erbij. Die reed toentertijd tussen Carabanchel en Callao.

In 1987 werd het aparte station Embajadores geopend voor C-5 van de Cercanías. Deze reed tussen Atocha en Aluche.

Ingang 
Voor station Embajadores (lijn 3)
 Glorieta de Embajadores

Voor station Acacias (lijn 5)
 Paseo de la Esperanza

Acasias
Embajadores